Voulez-Vous – szósty studyjny album szwedzkiej grupy ABBA.

Lista utworów 
 Strona A

 Strona B

Albumy muzyczne wydane w roku 1979
Albumy Abby
Albumy numer jeden na Oricon Weekly